

Geografia

 Burrell, California
 Burrell, contea di Armstrong, Pennsylvania
 Burrell, contea di Indiana, Pennsylvania
 Lower Burrell, Pennsylvania
 Upper Burrell, Pennsylvania
 Burrell Langley, Wiltshire, Regno Unito

Persone

 Anne Burrell, chef statunitense
 Bill Burrell (morto nel 1998) , giocatore di football americano
 Boz Burrell, musicista
 Dave Burrell (nato nel 1940), strumentista jazz statunitense
 Dawn Burrell (nato nel 1973) , atleta statunitense
 Ezra A. Burrell, politico statunitense
 Henry Burrell, (1873-1945) naturalista australiano
 Jeremiah Burrell, avvocato statunitense
 Kenny Burrell (nato nel 1931), chitarrista jazz statunitense
 Kim Burrell, cantante gospel
 Leroy Burrell, atleta statunitense
 Martin Burrell (1858-1938) , politico canadese
 Ode Burrell (nato nel 1939) , giocatore di football americano
 Orville Richard Burrell, meglio conosciuto come Shaggy, un musicista reggae
 Parker Burrell (nato nel 1939) , politico in Manitoba, Canada
 Pat Burrell, giocatore di baseball
 Paul Burrell, maggiordomo di Diana, Principessa del Galles
 Percy Jewett Burrell (1877-1964) , autore e regista statunitense
 Scott Burrell (nato nel 1971) , giocatore professionista di pallacanestro
 Stanley Kirk Burrell, meglio conosciuto come MC Hammer, rapper statunitense